Canton de Chenôve
 Chenôve
 Église Saint-Nazaire de Chenôve
 Chenôves
 Croix de cimetière de Chenôves
 Église Saint-Blaise de Chenôves